Чаггунс () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Форарльберг. 

Входит в состав округа Блуденц. . Официальный код  —  80128.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Херберт Бичнау по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 21 места.

 другие: 9 мест.
 АНП занимает 8 мест.
 АПС занимает 4 места.

Примечания

Ссылки
 Официальная страница

Общины Форарльберга